

Patronyme

Somers 

 Bart Somers (1964-), politicien belge ;
 Brett Somers (1924-), actrice et chanteuse canadienne ;
 Charles Somers (1868-1934), industriel américain ;
 Daryl Somers (1951-), personnalité télévisuelle australienne ;
 Elizabeth Somers (1881-1934), républicaine, écrivaine et industrielle irlandaise ;
 Fred Somers (1912-1981), homme politique canadien ;
 Amiral Sir George Somers, fondateur des Bermudes en 1609 ;
 Harry Somers (1925-1999), compositeur canadien ;
 Ine Somers (1971-), femme politique belge ;
 John Somers,  Somers (1651-1716), Lord sous Guillaume III d'Angleterre ;
 Joseph Somers (1917-1966), coureur cycliste belge ;
 Josiane Somers (née en 1924), volontaire du Corps féminin de la France libre, agent du SOE ; 
 Michael Somers (né en 1995), athlète belge ;
 Paul Somers (1908-2001), écrivain et journaliste britannique ;
 Piet Somers (1880-1935), homme politique belge socialiste ;
 Richard Somers (1778/1779-1804), officier de la United States Navy ;
 Steve Somers, présentateur sportif de la radio new-yorkaise de sports, la WFAN ;
 Suzanne Somers (1946-), actrice américaine ;
 William Somers, saltimbanque de Henri VIII d'Angleterre.

Somer 

 Emmanuelle Somer, hautboïste, multi-instrumentiste et compositrice de jazz ;
 Jean Somer, organiste français ;
 Mehmet Murat Somer, auteur turc de romans policiers .

De Somer 

 Pieter De Somer, biologiste et médecin belge.

Etymologie, variantes 
Le patronyme néerlandais Somers a trois provenances possibles :
 surnom d'après la saison été (nl: zomer), probablement le surnom d'un acteur dans un jeu allégorique ;
 dérivé du verbe zomen, fabriquer des cuves, donc un nom de profession: le tonnelier (nl:kuiper) ;
 dérivé du mot moyen-néerlandais somer, s(e)umer, qui signifie bête de somme.

Il peut être décliné :
 avec S ou Z initial ;
 avec -o- ou -oo- ;
 avec -m- ou -mm- ;
 avec ou sans suffixe génitif -s  ;
 avec ou sans l'article de.

Variantes
 , Somere, De Somer, De Somere
 De Soomer, De Zoomer
 , De Sommer, De Zommers, 
 Soomers, Zomer, Zomers, Zoomers

Toponyme 

Somers est aussi le nom de plusieurs lieux :

aux États-Unis :
 Somers (Connecticut) ;
 Somers, une ville du comté de Calhoun, en Iowa ;
 Somers (Montana) ;
 Somers (New York) ;
 Somers Point (New Jersey) ;
 Somers (Wisconsin) ;

en Australie :
 Somers (Victoria).

Voir aussi 
 ,  nom de 6 navires de la marine américaine
 Claude W. Somers, un skipjack américain, sorte de bateau ostréicole de pêche traditionnelle
 Leroy-Somer, entreprise internationale spécialiste mondial en alternateurs

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme